Potos může být:
 kynkažu (Potos) – monotypický rod medvídkovitých šelem
 Pothos – rod rostlin z čeledi árónovité
 staré označení pokojové rostliny šplhavnice (Epipremnum)
 Potos (Řecko) – řecké letovisko na ostrově Thassos